Csen Jen (1979), kínai úszó
 Csen Jen (1981), kínai úszó